José María Pérez puede referirse a:

 José María Pérez Boixaderas (1947-), futbolista español;
 José María Pérez Carasa (1889-1962), arquitecto español;
 José María Pérez de Urdininea (1784-1865), político  y militar boliviano, Presidente de Bolivia durante 1828;
 José María Pérez Gay (1944-2013), escritor y diplomático mexicano;
 José María Pérez González "Peridis" (1941-), arquitecto y dibujante de humor español;
 José María Pérez Lara (1841-1918), naturalista español;
 José María Pérez de Lema  (1897-1973), general español y gobernador del Sáhara Español;
 José María Pérez Medrano (1920-2008), futbolista español;
 José María Pérez López (1972-), político español;
 José María Pérez Zúñiga (1973-), escritor español.